Međunarodni turnir u uličnoj košarci u Lipiku organiziran je pod nazivom Streetball Lipik (stilizirano STREETBALLipik), odnosno Lipik 3x3 Challenger kada je postao dio FIBA 3x3 World Tour-a.

O turniru
Od 2008. godine pobjedniku turnira dodjeljuje se Trofej Dražena Petrovića. Jedan je od prvih streetball turnira u Hrvatskoj koji je uveo FIBA 3x3 pravila igre. Suorganizator nekih izdanja prije 2016. bila je HAKL asocijacija -  krovna hrvatska streetball organizacija.

Lipik je postao prvi grad u bivšoj državi sa statusom Challengera.

Izdanja
Format
??.-danas FIBA 3x3 pravila

Rang
??.-danas FIBA 3x3 kalendar
2016.-danas 3x3 Challenger (3x3 World Tour)
??.-'15. ?

Lipik 3x3 Challenger

broj ispred ekipe označava nositeljstvo turnira

2021.
Filipinska Manila nije uspjela doputovati zbog problema s vizama i dokumentima potrebnim za dolazak u Hrvatsku.

Streetball Lipik
- strane ekipe su označene zastavom
- broj amaterskih ekipa ne uključuje ekipe nižih uzrasta za koje je ponekad organizirano natjecanje
* utakmica za 3. mjesto igrana je povremeno

- amatersko natjecanje 2015. bilo je samo za lokalne amaterske ekipe (iz Lipika i Pakraca), a inače je bilo otvoreno svima

Džinovska djeca = Old stars = 7 plin = Capuccino 2
Ekogradnja = Toxic 2
The lost wikings = Pošast
General Vasilije Mitu = Stara garda
3x3 team = SKF Brezovica (Ljubljana)
Gostilna Morski Konjiček Pivka = Get-Wet.org

Statistika (2019.)

Sva izdanja

Challenger

Streetball Lipik - Djevojke

Ostalo
U Hrvatskoj se organiziraju satelitski turniri (Split 3x3 Satellite, Hakl na Taksiju) na kojem pobjednik stječe pravo nastupa u glavnom ždrijebu ili kvalifikacijama Lipik Challengera.

Vidi
Hrvatski košarkaški savez
Otočki košarkaški turnir "Ist", održava se od 1976. zadnje subote u srpnju
Streetball Mornarica (od 2014.), Zadar - 3x3 košarkaški turnir po tradicionalnim zadarskim pravilima
Streetball OG, Ogulin - turnir u 3x3 košarci u FIBA kalendaru
Međunarodni Streetball turnir Metković (od 1996.) - najstariji streetball turnir u Hrvatskoj; kasnije uveo pravila FIBA 3x3 košarke; u FIBA 3x3 kalendaru

Vanjske poveznice
Stranice 3x3 Challenger turnira
Stranice turnira (1999.-2015.)
FIBA 3x3
FIBA 3x3 druga

Izvori

Lipik
Košarka u Hrvatskoj
Košarka 3 na 3
Međunarodna košarkaška natjecanja u Hrvatskoj